

Фейрбенкс — місто, штат Аляска
 Фейрбенкс — місто, штат Вісконсин
 Фейрбенкс — селище, штат Род-Айленд

Див. також 
 Фербанкс